Hildegard Lachert, née le  et morte le , était une gardienne SS (Aufseherin) dans de nombreux camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Biographie 
Hildegard Lachert est née le .

En , à l'âge de 22 ans, elle devient infirmière dans l'armée allemande, elle sert au camp de Majdanek comme gardienne auxiliaire, Aufseherin. Elle travaille ensuite à Ravensbrück et à Auschwitz-Birkenau. En 1944, après la naissance de son troisième enfant, elle continue à servir au camp de concentration d'Auschwitz. Elle fuit le camp en . Des rapports rapportent ses derniers travaux de supervision à Bolzane, un camp de détention dans le nord de l'Italie et au camp de concentration de Mauthausen-Gusen en Autriche.

En , elle comparait au tribunal de Cracovie en Pologne avec 40 autres gardes de SS aux procès d'Auschwitz. Elle est assise à côté de trois autres anciennes femmes SS, Alice Orlowski, Therese Brandl et Luise Danz. En raison de ses crimes de guerre à Auschwitz et à Płaszów, elle est condamnée à une peine de 15 ans de prison. Elle est libérée en 1956 d'une prison de Cracovie.

En 1975, le gouvernement allemand juge 16 anciens gardes des SS du camp de concentration de Majdanek. Elle était l'un d'eux avec Hermine Braunsteiner et Alice Orlowski. Du  au , les accusés sont jugés dans un prétoire de Düsseldorf.

Les témoignages sur son comportement sadique sont détaillés. Un ancien prisonnier, Henryka Ostrowska, ayant témoigné, lui donne le surnom de « Brigitte la Sanglante » ( en polonais). Beaucoup d'autres témoins l'ont qualifiée de « pire » ou « le plus cruel », « matrone » (), « bête » et « peur des prisonniers », du fait de ses sélections à la chambre de gaz, en libérant son chien sur les détenus. Ce tribunal la condamne à douze ans d'emprisonnement ; elle passe cinq ans en détention.

Références

Liens externes 
 
 

Personnel du camp de concentration d'Auschwitz
Personnel du camp de concentration de Majdanek
Personnel du camp de concentration de Ravensbrück
Personnel du camp de concentration de Mauthausen
Aufseherin
Naissance en mars 1920
Naissance à Berlin
Décès en avril 1995
Décès à Berlin
Décès à 75 ans